La Clasificación de UEFA para la Copa Mundial de Fútbol Playa FIFA 2008 fue la primera edición de la eliminatoria europea rumbo a la Copa Mundial de Fútbol Playa FIFA 2008, la cual otorgaba 4 plazas para el mundial.

Participaron 24 selecciones nacionales del continente europeo, el cual se jugó en Benidorm, España, en donde  venció en la final a  para ganar la clasificación por primera vez. Ambas selecciones junto a  e  clasificaron para la Copa Mundial de Fútbol Playa FIFA 2008.

Participantes

Fase de grupos

Grupo A

Grupo B

Grupo C

Grupo D

Grupo E

Group F

Fase final

|}

Campeón

Enlaces externos
http://www.rsssf.com/tablesf/fifabeach08.html

Clasificación de UEFA para la Copa Mundial de Fútbol Playa
Fútbol playa en 2008
Deporte en España en 2008
Copa Mundial de Fútbol Playa de 2008